Los Sauces steht für folgende Orte:

in Mexiko:
 Los Sauces (Guanajuato)
 Los Sauces (Tecoanapa) in Guerrero
 Los Sauces (Teloloapan) in Guerrero
 Los Sauces (Michoacán)
 Los Sauces (Tabasco)

in anderen Ländern:
 Los Sauces (Mendoza), Ort in Argentinien
 Los Sauces (Chile), Gemeinde in der Region IX, Chile
 Los Sauces, Gemeindeteil von San Andrés y Sauces auf La Palma, Kanarische Inseln, Spanien